Клод Гумонди (род. , ) — французский шахматный композитор; гроссмейстер по шахматной композиции (1984). Редактор раздела трёх- и многоходовых задач журнала «Диаграмм»
(1977—1982). Преподаватель физики и химии. С 1965 опубликовал свыше 2 тысяч задач разных жанров: около 900 трёхходовок, 150 многоходовок, остальные — на кооперативный мат. На конкурсах удостоен 550 отличий, в том числе 290 призов (60 — первых).

Любитель рекордных задач (тасков), задач на циклические темы, тему перемены в различных её вариантах. Автор ряда статей, посвященных вопросам теории задачной композиции.

Задачи 

1.Ка3! с угрозой 2.Kf5+ Л:f5 3.Фd3X и 2. … С:f5 3.Кb5Х (Новотного тема) 
1. … Лсс5 2.Кb5+ Л:b5 3.Фс4Х, 
1. … Лhс5 (антикритичный ход) 2.Фс4+ Л:с4 3.Кb5Х (Вюрцбурга —
Плахутты тема) 
1. … Се4 (антикритичный ход) 2.К:f3+ С:f3 3.Фd3Х, 
1. … Фе4 2.Фd3+ Ф:d3 3.К:f3X (вновь Вюрцбурга — Плахутты тема), 
1. … Фc6 2.Фс4+ Ф:с4 3.K:f3X и 
1. … Фd5 2.Кb5+ Ф:b5 3.К:f3X.

Литература

Ссылки 
 

Шахматные композиторы по алфавиту
Гроссмейстеры по шахматной композиции